Le terme ligne 40 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

BHNS 
 Ligne 40 des bus de la région d'Helsinki

Tramway 
 Ligne  40 du tramway du Centre en Belgique

Voies ferrées 
 Ligne 40 de la société nationale des chemins de fer belges

Voir aussi 
  

40